Банкьери () — итальянская фамилия. 

Известные носители:

 Банкьери, Адриано (1568—1634) — итальянский композитор, теоретик музыки и органист.
 Банкьери, Антонио (1667—1733) — итальянский куриальный кардинал.